Charles Henry Niehaus (1855-1935) – scultore statunitense
 Lennie Niehaus (1929) – compositore e sassofonista statunitense
 Rena Niehaus (1954) – attrice tedesca
 Steve Niehaus (1954) – giocatore di football americano statunitense
 Valerie Niehaus (1974) – attrice tedesca